Ю́рий Долгору́кий может означать:
 Юрий Долгорукий — русский князь, считающийся основателем Москвы.
 Юрий Долгорукий — российская атомная подводная лодка.
 Юрий Долгорукий — автомобиль типа хэтчбэк.
 Юрий Долгорукий — советская китобойная база.

См. также 
 Долгоруков
 Юрий Долгоруков